Абруццо () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 (род. 1980) — американский политик.
 — американский учёный.
Микеле Абруццо (1904—1996) — итальянский актёр.
 (1889—1971) — американский судья.
 (род. 1957) — американский бизнесмен.
 (1963—2010) — американский воздухоплаватель.
 (род. 1954) — американский актёр.